Allsopp ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Allsopp (1871–1921), englischer Fußballspieler
 Daniel Allsopp (* 1978), australischer Fußballspieler
 Elijah Allsopp (1872–1953), englischer Fußballspieler
 James Allsopp (* 1981), britischer Fusion- und Jazzmusiker
 Kirstie Allsopp (* 1973), britische Moderatorin und Journalistin
 Richard Allsopp (1923–2009), guyanischer Lexikograph
 Ted Allsopp (* 1926), australischer Geher
 Tommy Allsopp (1880–1919), englischer Fußball- und Cricketspieler

Siehe auch: Alsop, Allsop